Annonaceae — родина квіткових рослин, що складається з дерев, кущів або рідше ліан. Маючи 108 прийнятих родів і близько 2400 відомих видів, це найбільша родина в Magnoliales. Кілька родів дають їстівні плоди, особливо Annona, Anonidium, Asimina, Rollinia, Uvaria. Типовий рід — Annona. Родина зосереджена в тропіках, лише деякі види зустрічаються в регіонах з помірним кліматом. Близько 900 видів є неотропічними, 450 — афротропічними, а решта — індомалайськими.

Види здебільшого тропічні, деякі населяють середні широти, листопадні чи вічнозелені дерева та кущі, з деякими ліанами, з ароматною корою, листям і квітами. Листки чергові, дворядні, прості, з перисто-жилковими листками, на ніжках. Прилистки відсутні.

Філогенетика

Примітки 

Родини рослин